Rasdolny (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Region Altai:
 Rasdolny (Region Altai, Kamen), im Rajon Kamen
 Rasdolny (Region Altai, Smolenskoje), im Rajon Smolenskoje
 Rasdolny (Region Altai, Troizkoje), im Rajon Troizkoje
 in der Oblast Astrachan:
 Rasdolny (Astrachan)
 in der Republik Kalmückien:
 Rasdolny (Kalmückien)
 in der Region Kamtschatka:
 Rasdolny (Kamtschatka)
 in der Oblast Kemerowo:
 Rasdolny (Kemerowo)
 in der Region Krasnodar:
 Rasdolny (Krasnodar, Brjuchowezkaja), im Rajon Brjuchowezkaja
 Rasdolny (Krasnodar, Kanewskaja), im Rajon Kanewskaja
 Rasdolny (Krasnodar, Korenowsk), im Rajon Korenowsk
 Rasdolny (Krasnodar, Nowokubansk), im Rajon Nowokubansk
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Rasdolny (Nowosibirsk)
 in der Oblast Pskow:
 Rasdolny (Pskow)
 in der Oblast Rostow:
 Rasdolny (Rostow)
 in der Region Stawropol:
 Rasdolny (Stawropol)
 in der Oblast Wolgograd:
 Rasdolny (Wolgograd)
 in der Oblast Woronesch:
 Rasdolny (Woronesch)

Siehe auch:
 Rasdolnaja (Begriffsklärungsseite)
 Rasdolnoje (Begriffsklärungsseite)